Асе́евка () — село, Асеевский сельский совет, Балаклейский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Асеевского сельского совета, который также включает в себя посёлок Слобожанское и сёла Новониколаевка, Поповка, Соколовка, Успенское.

Географическое положение 
По территории протекает река Викнина, которая впадает в реку Чепель.

История 
Поселение было основано в 1731—1733 гг..

Являлась слободой Шебелинской волости Змиевского уезда Харьковской губернии Российской империи.

25 августа 1888 г. близ слободы Асеевки была учреждена низшая сельскохозяйственная школа 2-го разряда. Для этой цели в безвозмездное пользование был отведён участок казённой земли размером 317 десятин, 720 квадратных сажени. Ввиду нехватки финансовых средств школа была закрыта в 1915 году.

Попечители:
 Лесевицкий Александр Семёнович (с весны 1889 г.);
 Медиш Максим Михайлович (с июля 1895 г.).
 На 1910 г. роль попечителя исполняла Змиевская уездная земская управа.

Управляющие
 Юдин Иван Данилович (с 15 апреля 1888 г.);
 Таранухин Владимир Михайлович (с 1 января 1895 г.);
 Дмитренко Иван Егорович (с января 1897 г.);
 Поплавский Александр Петрович (с 23 августа 1908 г.).

В 1966 году население составляло 727 человек, здесь находился колхоз им. Фрунзе мясо-молочного направления (на балансе которого было 3315 гектаров земли), действовали средняя школа, клуб с залом на 200 мест и библиотека.

По переписи 2001 года население составляло 770 (357/413 м/ж) человек.

Экономика 
 «Асеевское», сельскохозяйственное ООО.
 «Маркас», ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Транспорт 
Находится в 20 км от ближайшей железнодорожной станции Балаклея.

Рядом с селом проходит автомобильная дорога .

Известные люди 
 Иван Николаевич Сильванский — в 1924—1928 годах священник Николаевской церкви в селе Асеевка.
 Катыхина, Мария Романовна — Герой Социалистического Труда.
 Василий Дмитревич Бринцев — заместитель Председателя Конституционного Суда Украины, родился в 1951 году в селе Асеевка.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Погода в Асеевке

Населённые пункты Балаклейского района